I. Frigyes Ágost, szász választófejedelem (1694-1733) (II. Ágost néven lengyel király)
I. Frigyes Ágost, Szászország királya (1805-1827)